Курско — деревня в нескольких регионах России:

 Курско — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Курско — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Курско — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
Также:
 Старокурско — деревня в Поддорском районе Новгородской области.

См. также 
 Курское
 Курск (значения)